El término Bathurst puede referirse a las siguientes acepciones:

Personas 
 Alan Bathurst (nacido en 1968), poeta.
 Guillermo Bathurst, militar argentino.

Geografía

Australia 
 Bathurst (Australia), ciudad australiana del estado de Nueva Gales del Sur.
 Circuito de Bathurst, circuito de carreras ubicado en Bathurst, Australia.
 Isla de Bathurst (Australia), una isla ubicada en el norte del Territorio del Norte australiano.

Canadá 
 Bathurst (Nuevo Brunswick), ciudad canadiense de la provincia de Nuevo Brunswick.
 Bathurst (Ontario), ciudad canadiense de la provincia de Ontario.
 Isla de Bathurst, una isla deshabitada en el ártico canadiense

Gambia 
 Banjul (anteriormente llamada Bathurst), ciudad y capital de Gambia.

Barcos 
 Bathurst (1892), torpedero de 1.ª clase Bathurst de la marina de guerra argentina.
 ARA Bathurst (M-1), rastreador de la clase Bathurst de 1922 de la marina de guerra argentina.